ФА «Шяуляй» () — литовська футбольна академія із однойменного міста, заснована 2007 року.

Сезони (2010; 2016—...)

Кольори форми

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Офіційна сторінка (Facebook)

Футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 2007
Шяуляй
Засновані в Литві 2007